Avec le temps est une chanson de Léo Ferré enregistrée en 1970.
 Avec le temps (les chansons d'amour de Léo Ferré) est un 33 tours de compilation de Léo Ferré (1972).
 Avec le temps est une série télévisée québécoise diffusée de 1975 à 1977.
 Avec le temps est un téléfilm belgo-français diffusé en 2009 sur .
 Avec le temps, Dalida est une pièce de théâtre italienne.
 Avec le temps, album du rappeur français Soso Maness